

Cinema 
 Lo spaventapasseri (The Scarecrow) – cortometraggio diretto da Edward F. Cline e Buster Keaton (1920)
 Lo spaventapasseri (Scarecrow) – film diretto da Jerry Schatzberg (1973)
 Lo spaventapasseri (Dark Night of the Scarecrow) – film TV diretto da Frank De Felitta (1981)
 Lo spaventapasseri – cortometraggio animato diretto da Francesco Campanini (2006)

Televisione 
 Lo spaventapasseri (Worzel Gummidge) – serie televisiva britannica trasmessa dal 1979 al 1981

Pagine correlate 
Spaventapasseri (disambigua)